Михаи́л Миха́йлович Котюко́в (род. 21 декабря 1976, Красноярск, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 18 мая 2018 по 15 января 2020 (исполняющий обязанности с 15 по 21 января 2020).

Министр финансов и заместитель председателя правительства Красноярского края (2008—2010). Заместитель министра финансов Российской Федерации (2012—2013 и с 4 марта 2020 года по н.в.). Руководитель Федерального агентства научных организаций (2013—2018). Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».

Биография 
Родился 21 декабря 1976 года в городе Красноярске.

В 1999 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «финансы и кредит», при этом, с 1997 года работал в главном финансовом управлении администрации Красноярского края экономистом, затем начальником отдела.

С 2001 года — начальник финансового отдела ОАО «Красноярскагропромдорстрой».

С 2002 года — главный специалист, начальник отдела инвестиционных ресурсов и экологии администрации Красноярска.

С 2003 года — в администрации Красноярского края, был заместителем начальника главного финансового управления, а затем первым заместителем главы департамента финансов.

В марте—июле 2007 года занимал пост проректора по экономике и финансам Сибирского федерального университета.

В июле 2007 года назначен заместителем губернатора Александра Хлопонина — главой департамента финансов Красноярского края.

С июля 2008 года — министр финансов, с декабря одновременно заместитель председателя правительства Красноярского края.

В апреле 2010 года возглавил департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов РФ.

13 июня 2012 года назначен заместителем министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова.

Член наблюдательного совета ГК «Олимпстрой». Член экспертной группы «Реформа пенсионной системы» Стратегии 2020.

С августа 2012 года — член комиссий при президенте РФ по делам инвалидов и ветеранов. Включён в состав президентского резерва управленческих кадров.

25 октября 2013 года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев уволил Котюкова с поста замминистра финансов РФ и назначил руководителем Федерального агентства научных организаций (ФАНО), созданного в рамках реформы РАН.

18 мая 2018 года Указом Президента Российской Федерации был назначен Министром науки и высшего образования Российской Федерации.

8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII съезда политической партии «Единая Россия», Михаил Котюков был введён в состав Высшего совета партии.

15 января 2020 года был отправлен в отставку с поста Министра науки и высшего образования РФ, вместе со всем правительством РФ, что стало для него неожиданным.

4 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов в правительстве под руководством Михаила Мишустина.

Семья 
Женат, воспитывает сына и дочь.

Благодарности и награды 
 2004 — Благодарность губернатора Красноярского края.
 2011 — Благодарность Президента Российской Федерации, за активную работу по реализации поставленных Президентом Российской Федерации задач, направленных на повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг''
 2012 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, за заслуги в области экономики, финансовой деятельности и многолетнюю добросовестную работу
 2014 — Благодарность Президента Российской Федерации, за заслуги в развитии физической культуры и спорта

Доходы 
Декларированные годовые доходы в рублях РФ:
 2010 — 5 946 341
 2011 — 26 977 467
 2012 — 13 900 000
 2016 — 14 207 000

Примечания

Ссылки 

 Котюков М. М. на сайте ФАНО России, 2017.
 Биография на сайте ТАСС, 2018.

Менеджеры России
Финансисты России
Члены «Единой России»
Министры науки и высшего образования Российской Федерации
Второе правительство Медведева